«The Great Society» puede referirse a:

 Gran Sociedad, del inglés Great Society, una iniciativa legislativa de bienestar social del gobierno estadounidense presidido por Lyndon B. Johnson en la década de 1960. 
The Great Society, ensayo del teórico político inglés Graham Wallas y publicado en 1914. 

 The Great Society, banda de rock californiana de la década de 1960, cuyo nombre proviene de la iniciativa de Johnson anteriormente descrita.